Frutigen (district), een voormalig district in het kanton Bern
 Frutigen-Niedersimmental, een district in het kanton Bern
 Frutigen (gemeente), een gemeente in dit district